

Editoria
L'Italia, quotidiano fondato a Milano nel 1882;
L'Italia, quotidiano fondato a Milano nel 1912.

Musica
L'Italia, singolo di Marco Masini, pubblicato nel 2009.

Pagine correlate
Italia